slalom gigant równoległy kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodnicy rywalizowali w dniu 24 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzynią olimpijskią została Czeszka Ester Ledecká. Drugie miejsce zajęła Niemka Selina Jörg. Na trzecim stopniu podium uplasowała się jej rodaczka Ramona Hofmeister.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Runda Eliminacyjna

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018